Леспромхоз — предприятие, осуществлявшее заготовку древесины

Леспромхоз — название населённых пунктов в России:

 Леспромхоз — посёлок в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Леспромхоз — посёлок в Шатурском районе Московской области.
Леспромхоз — до 1965 г. название посёлка Смольный в Ичалковском районе Мордовии.

См. также 
 Леспромхоза